Joan I de Cabrera (Mòdica, Ragusa 1405 - X 1474) fou un noble català, vescomte de Cabrera i de Bas i quart comte de Mòdica i comte d'Osona.

Antecedents familiars 
Fill de Bernat Joan de Cabrera i Violant de Prades.

Núpcies i descendents 
Es va casar el 1458 amb Joana de Carmain (nascuda el 1428 a Saragossa), que era germana de Joan de Carmain (vescomte de Caraman) casat amb Isabel de Foix i de Cabrera (senyora de Caselsarrazin, Sault, Saradet i Marpaps), que alhora era filla de Sança de Cabrera (germana de Bernat Joan de Cabrera), per tant, Joan es va casar amb la nora de la seva tieta. Van tenir quatre fills legítims:

 Joan II de Cabrera (1432-1477) el successor als títols.
 Anna I de Cabrera (1435-1527).
 Carles de Cabrera (1438-X).
 Isabel de Cabrera (1443-1493).

Amb Rafaela de Rocabertí, filla d'en Pere de Rocabertí, tingué en:
 Joan de Cabrera i Rocabertí (1450-1520), fill il·legítim, casat amb Anna de Miquel, i en segones núpcies amb Anna de Montcada. Tingué a l'hereu Antic de Cabrera i de Miquel, que es casaria el 1527 amb Anna de Colom i Ros.

Referències 

Militars catalans històrics
Comtes catalans històrics
Joan
Vescomtes de Bas
Polítics catalans històrics